Bezirk Stein steht für:

 Bezirk Stein (Schaffhausen), eine ehemalige Verwaltungseinheit des Kantons Schaffhausen in der Schweiz
 Bezirk Stein (Krain), ein ehemaliger politischer Bezirk im Kronland Krain